Вариация отображения — числовая характеристика отображения, связанная с его дифференциальными свойствами.

Понятие «вариация отображения» было определено С. Банахом.

Двухмерный случай 
Рассмотрим определение вариации отображения для двухмерного случая.

Пусть дано отображение
 
где  и  — непрерывные на квадрате  функции. Говорят, что отображение  имеет ограниченную вариацию, если существует число  такое, что для любой последовательности неперекрывающихся квадратов  со сторонами, параллельными осям координат , справедливо неравенство
 
где  — образ множества  при отображении ,

 — плоская мера Лебега множества .

Численное значение вариации отображения  может быть определено различными способами. Например, если отображение  имеет ограниченную вариацию, то его вариация  может быть определена по формуле:
 
где  — число решений системы , или так называемая индикатриса Банаха отображения .

Было показано, что если отображение  имеет ограниченную вариацию, то почти всюду на  существует обобщённый якобиан , где , который интегрируем на . При этом
 
где  — квадрат, содержащий точку , стороны которого параллельны осям ;

 — образ множества ;

 — плоская мера Лебега множества .

Литература 
 
 
 .

Примечания 

Вариационное исчисление